Canosa di Puglia —  comuna italiana da região da Apúlia, província de Bari
Canosa Sannita —  comuna italiana da região dos Abruzos, província de Chieti

Desambiguação